Torpa ist der Name von

 Schloß Torpa (Västergötland)
 dem Ort Torpa (Norwegen)
Torpa (Göteborg), Stadtteil von Göteborg.
Torpa (Jönköping), Stadtteil von Jönköping.
Torpa (Vänersborg), Stadtteil von Vänersborg.
Torpa (norra delen), Ortschaft (Småort) in der Gemeinde Varberg
Torpa (södra delen), Ortschaft (Småort) in der Gemeinde Varberg
Torpa (Kristinehamn), Ortschaft (Småort) in der Gemeinde Kristinehamn